Donacia dentata  — вид жуков-листоедов из подсемейства радужниц. Распространён в Европе, Западной Сибири, Алтае и восточном Казахстане.

Описание 
Имаго длиной 7—11 мм. Верхняя сторона тела бронзовая, часто бронзово-зелёная или медная, несколько шелковистая. Данный вид характеризуется следующими признаками:
 середина переднеспинки в грубых точках и явственных морщинках;
 задние бёдра с двумя зубчиками, у самки редко бывает один зубчик.

Поведение 
У взрослых самцов в сезон размножения проявляется брачная агрессивность, когда они соревнуются за самку. Брачное состязание самцов состоит из предупреждающих сигналов — резких движений задними ногами и надкрыльями, дальнейшим покачиванием задних ног, движением вершиной брюшка и наклоном всех ног на поверхность листа.

Экология 
Кормовыми растениями являются стрелолист обыкновенный, частуха обыкновенная и рогоз. Голодные жуки, находящиеся на поверхности приподнятого над водой листа кормового растения, наклонив голову делают надгрызы вдоль всего листа, оставляя после себя волнистую дорожку из мелких выгрызанных ямок.

Примечания 

Радужницы
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1792 году